Идалго Амахак има више значења:

 Идалго Амахак (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалго Амахак (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику